Kourmi steht für:

 Kourmi (Gebirge), Gebirge in der Region Mopti, Mali
 Kourmi (Dakoro), Stadtviertel von Dakoro, Departement Dakoro, Niger
 Kourmi, Gemeinde im Departement Kantché, Niger, siehe Kourni